Hagener Straßenbahn steht für:

 Hagener Straßenbahn AG, Verkehrsunternehmen in Hagen
 Straßenbahn Hagen, Straßenbahnbetrieb von Hagen (1884 bis 1976)